ДГТ

 Дигидротестостерон
 Дом гостиничного типа